Лопарёвское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Галичском районе Костромской области.

Административный центр — посёлок Лопарево.

История 
Лопарёвское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят следующие населённые пункты:

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района
 Сайт посёлка Лопарёво

Муниципальные образования Галичского района Костромской области
Сельские поселения Костромской области